J73 peut faire référence à :
 General Electric J73, un turboréacteur américain produit par la GE Aviation ;
 HMS Niger (J73), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Parabigyro-rhombicosidodécaèdre (J73), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres